Labuan (dialect); een dialect van het Rukai 
 Labuan (federaal territorium); een eiland en federaal territorium bij en in Maleisië
 Labuan (Filipijnen); een dorpje op Mindanao (Filipijnen)
 Labuan (Midden-Celebes); een dorpje in Midden-Celebes op Celebes in Indonesië
 Labuan (Pandeglang); een bestuurslaag op Java in Indonesië

Zie ook:
 Bandar Labuan; de hoofdstad van het federaal territorium Labuan